Moringharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Moringharu (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Moringharu (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Moringharu (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar